Илинойс може да се отнася за:
 Илинойс, щат в Съединените американски щати
 Илинойс (река), река в Съединените щати
 Илинойс (линеен кораб)